Алфавитный список космонавтов стран мира. Космонавты без опыта полётов в космос не выделены заливкой.


Примечания

Ссылки 
 http://www.friends-partners.org/mwade/
 https://web.archive.org/web/20041216080441/http://space.kursknet.ru/
 http://www.april12.de

Списки космонавтов